Кайнов — фамилия.
 Кайнов, Борис Петрович (род. 1956) — директор Нижегородского государственного академического театра драмы.
 Кайнов, Константин Николаевич (род. 1977) — российский футболист.
 Кайнов, Максим Константинович (род. 2002) — российский футболист.